Йоуко Эрланд Эйяля (, род. 1 августа 1942, Хельсинки) — финский шахматист, национальный мастер.

В составе сборной Финляндии участник четырех командных первенств мира среди студентов (1964, 1966, 1967 и 1969 гг.), командных первенств Европы среди ветеранов.

По образованию — лингвист, специалист в области иностранных языков.

Младший брат — Йорма Эйяля.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Йоуко Эйяля в базе Chessgames
 Личная карточка Йоуко Эйяля на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Хельсинки